Иван Байков:
 Байков, Иван Иванович (?—1848) — генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 года.
 Байков, Иван Иванович (1869—1937) — русский архитектор.
 Байков, Иван Иванович (1906—1992) — советский адмирал, командующий 7-м ВМФ.